S52 ou S-52 peut faire référence à:

Domaine militaire 
 Sikorsky S-52, un hélicoptère utilitaire américain.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Fracture de l'avant-bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Chemin de fer 
  Ligne S52 du RER gantois en Belgique ;
  Ligne S52 du RER bernois en Suisse.

Route
  Voie rapide polonaise S52 reliant la frontière tchèque à Głogoczów.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres